10 groszy polskich (1816–1831) – moneta dziesięciogroszowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii bita w bilonie, zastąpiona w 1835 r. przez 10 groszy (1835–1840)
 10 groszy polskich 1831 – moneta dziesięciogroszowa bita na polecenie Rządu Tymczasowego w czasie powstania listopadowego

Zobacz też 
 10 groszy